Фелипе, принц Астурийский — король Испании Филипп VI.
 Фелипе (футболист) — бразильский футболист, защитник. Игрок клуба «Парма».